Константин Бенкендорф: Бенкендорф, Константин Константинович (1817—1858) — граф, русский генерал-майор и дипломат, участник Кавказской войны, 
 Бенкендорф, Константин Христофорович (1785—1828) — русский генерал-лейтенант, генерал-адъютант.